Премьер-лига сезона 2000/01 — 9-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», выигравший свой 14-й титул чемпиона Англии, 7-й титул Премьер-лиги и 3-й титул Премьер-лиги подряд. Исход чемпионата не вызывал сомнения уже с середины зимы, когда отрыв «Манчестер Юнайтед» от остальных команд составлял более 10 очков.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте RSSSF.com 

2000
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001